Tyler peut désigner :

Patronyme 

 Aisha Tyler (née en 1970), actrice américaine ;
 Albert Tyler (1872-1945), athlète américain ;
 Anne Tyler (née en 1941), femme de lettres américaine ;
 Arthur Tyler (1915-2008) est un bobeur américain ;
 Beverly Tyler (1927-2005), actrice de cinéma et chanteuse américaine ;
 B.J. Tyler (né en 1971), joueur de basket-ball américain ;
 Brian Tyler (?), compositeur de musiques de films ;
 Buffy Tyler (née en 1978), playmate américaine ;
 Carol Tyler (née en 1951), auteure de comics ; 
 Danielle Tyler (née en 1974), joueuse américaine de softball ;
 Dorothy Tyler (1920-2014), athlète britannique ;
 Francis Tyler (1904-1956), bobeur américain ;
 George Tyler (1879-1942), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Jack Tyler (pseudonyme d'Emmanuel Silvestre), réalisateur français ;
 James Michael Tyler (1962-2021), acteur américain ;
 Jeremy Tyler (1991-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 John Tyler (1790-1862), homme politique américain, président des États-Unis de 1841 à 1845 ;
 L.C. Tyler (?), écrivain britannique ;
 Liv Tyler (née en 1977), actrice américaine ;
 Mia Tyler (née en 1978), mannequin et actrice américaine ; 
 Michael James Tyler (1937-2020), herpétologiste australien ;
 Michelle Tyler (née en 1958), joueuse britannique de tennis ;
 Nikki Tyler (née en 1972), actrice pornographique américaine ; 
 Steven Tyler (né en 1948), chanteur et cocompositeur du groupe de rock Aerosmith ;
 Terry Tyler (1956-), joueur américain de basket-bal ;
 Tina Tyler (née en 1965), actrice pornographique canadienne ;
 Tom Tyler (1903-1954), acteur américain de westerns ;
 Wat Tyler (?-1381), paysan anglais, soldat démobilisé des guerres de France ayant pris la tête d'une révolte.

Noms composés 
 Drew Tyler Bell (né en 1986), acteur américain ;
 Lucy Tyler-Sharman (née en 1965), coureuse cycliste australienne.

Pseudonyme 

 Amina Tyler, pseudonyme d'Amina Sboui (née en 1994), féministe tunisienne ;
 Bonnie Tyler (née en 1951), chanteuse britannique.

Toponyme 
 Tyler, ville du Minnesota ;
 Tyler, ville du Texas ;
 Tyler, communauté non incorporée de Virginie-Occidentale
 Deux comtés des États-Unis portent le nom de  :
 comté de Tyler (Texas) ;
 comté de Tyler (Virginie-Occidentale).

Divers 
 Tyler, prénom anglais courant ;
 Tyler Hilton (né en 1983), chanteur et acteur américain ;
 Tyler Hoechlin (né en 1987), acteur américain ;
 Tyler Durden, personnage dans Fight Club, film de David Fincher (1999) d'après l'œuvre de Chuck Palahniuk.
 Tyler, the Creator, nom de scène de Tyler Okonma (né en 1991), rappeur américain ;
 Tyler, film de Ralph L. Thomas (1978) ;
 Tyler, chanson de UB40 dénonçant l'erreur judiciaire affectant Gary Tyler, dans l'album Signing Off.
 Tyler Technologies, entreprise américaine de logiciels.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme américain
Prénom masculin
Prénom américain